FET puede referirse a:
 Falange Española Tradicionalista y de las JONS, el nombre del partido único de la España franquista;
 Federación Económica de Tucumán, Organización gremial empresaria de la provincia de Tucumán, en Argentina;
 Field-effect transistor, transistor de efecto campo en inglés.
 Victor Fet, aracnólogo.
 Free Timetabling Software, Software libre para creación de horarios en centros escolares.

 Fundación Escuela Teresiana, organización religiosa de la orden carmelita Teresa de Jesús.

en:FET (disambiguation)
fr:FET